Infectie
 Besmet (boek), oorspronkelijke titel Contagion, een boek van de Amerikaanse schrijver Robin Cook